Ljubina (Dvor), een plaats in de Kroatische gemeente Dvor
 Ljubina (Foča), een plaats in de gemeente Foča, Bosnië-Herzegovina
 Ljubina (lijaš), een plaats in de gemeente lijaš, Bosnië-Herzegovina